Il doppio femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Iva Budařová e Helena Suková che hanno battuto in finale Kathy Horvath e Virginia Ruzici 7-6, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jo Durie /  Chris Evert (secondo turno)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (semifinali)
 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (secondo turno)
 Kathy Horvath /  Virginia Ruzici (finale)

 Barbara Jordan /  Liz Smylie (primo turno)
 Cláudia Monteiro /  Yvonne Vermaak (primo turno)
 Iva Budařová /  Helena Suková (Campionesse)
 Carling Bassett-Seguso /  Virginia Wade (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1984